Vincere insieme (The Cutting Edge) – film del 1992 diretto da Paul Michael Glaser
 The Cutting Edge – romanzo di Dave Duncan del 1992
 The Cutting Edge – album di Sonny Rollins
The Bootleg Series Vol. 12: The Cutting Edge 1965-1966 – album di Bob Dylan
The Cutting Edge – scultura di Keiko Mukaide a Sheffield

Pagine correlate
Cutting Edge